Marcin Kowalczyk (ur. 1985) – polski piłkarz grający na pozycji obrońcy.
 Marcin Kowalczyk (ur. 1987) – polski aktor.
 Marcin Kowalczyk – polski inżynier, doktor habilitowany nauk technicznych.

Strony ujednoznaczniające